Сильван Сэмюэл Швебер (; 10 апреля 1928, Страсбург, Франция — 14 мая 2017, Кембридж, Массачусетс, США) — американский физик-теоретик и историк науки, известный своими работами по истории физики и биологии.

Биография 
Сильван Сэмюэл Швебер родился во французском Страсбурге в семье ортодоксальных евреев. После начала второй мировой войны Сильван с матерью и сестрой бежал сначала в вишистскую часть Франции, а в 1942 году через Испанию, Португалию и Кубу прибыл в Нью-Йорк, где их уже ждал отец. В 1944 году Швебер поступил в Городской колледж Нью-Йорка, где изучал химическую технологию. Вскоре его интересы сместились в сторону физики. Он перешёл в Пенсильванский университет, где учился под руководством  и . В 1949 году Швебер получил степень магистра и поступил в аспирантуру Принстонского университета, где в 1952 году под руководством  защитил докторскую диссертацию на тему «Анализ релятивистских полевых теорий в конфигурационном пространстве» ().

Следующие два года Швебер занимал позицию постдока в Корнеллском университете, где работал с Хансом Бете; в 1955 году они вместе с  написали книгу «Мезоны и поля» () — одну из первых монографий, содержащих изложение квантовой теории поля в современной форме. Позже Швебер опубликовал известный учебник «Введение в релятивистскую квантовую теорию поля» (). С 1955 года и до конца жизни учёный работал на физическом факультете Брандейского университета, в том числе трижды избирался деканом факультета.

С 1970-х годов всё больше внимания Швебер стал уделять истории науки. Смена интересов нашла непосредственное воплощение во время отпуска, который учёный провёл в Гарвардском университете и который потратил на работу над статьёй об истоках «Происхождения видов» Чарльза Дарвина, опубликованной в 1977 году. Именно историей теории биологической эволюции и анализом творчества Дарвина Швебер занимался в первоначальный период своей деятельности как историка науки. Его подход, в котором сочетался интерес к истории идей (в частности, дарвинизма) и социальной истории (в данном случае, истории викторианской культуры), формировался под влиянием работ психолога . В последующие годы Швебер опубликовал статью о Дарвине и политэкономах, а также несколько работ о дарвинизме в более широком контексте британской интеллектуальной истории.

В 1980-е годы Швебер обратился к истории развития квантовой теории поля, в частности метода перенормировки. Кульминацией этой деятельности стала известная книга «Квантовая электродинамика и люди, которые её создали: Дайсон, Швингер, Фейнман и Томонага» (, 1994). С начала 1990-х годов усилия Швебера были направлены прежде всего на изучение биографии Бете, однако задача оказалась столь сложна и объём информации столь велик, что работа заняла многие годы и выполнялась по частям. Один из способов решения столь большой задачи, применённый историком, состоял в проведении параллелей между Бете и его коллегами-современниками. В последующие годы этот подход воплотился в нескольких монографиях, в которых на примерах биографий Бете, Оппенгеймера и Эйнштейна исследовались тонкие вопросы интеллектуальной истории, в том числе связанные с моральной ответственностью учёных. Наконец, в 2012 году вышла книга, посвящённая становлению Бете как учёного.

С 1981 года Швебер часть времени проводил на факультете истории науки Гарвардского университета. В 1988 году он принял участие в организации Института истории науки и техники имени Дибнера () при Массачусетском технологическом институте и стал его первым директором. В 2005 году он вышел в отставку в Брандейском университете, оставшись почётным профессором физики и профессором истории идей.

Швебер был трижды женат. Его первая жена Мирна скончалась от рассеянного склероза. Затем последовал неудачный брак с Мириам. Третья жена Снейт Гиссис () также историк науки.

Награды и членства 
 Премия Абрахама Пайса в области истории физики (2011) «за его сложные, технически искусные исторические исследования появления квантовой теории поля и квантовой электродинамики, а также глубоко проницательные биографические работы о нескольких наиболее влиятельных физиках XX века — Эйнштейне, Оппенгеймере и Бете».
 Член Американского физического общества, Американской ассоциации содействия развитию науки и Американской академии искусств и наук.

Публикации 
 Книги
  Русский перевод: 
  Русский перевод: 
 
 
 
 

 Избранные статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Физики-теоретики США
Историки физики
Историки биологии
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Принстонского университета
Действительные члены Американского физического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Американской академии искусств и наук
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Иммигрировавшие в США из Франции